5 liter
5-L, een Amerikaanse band
De IATA code voor AeroSur
5L, een model van de Toyota L motor
ORC5L
TAF5L
Curtiss F-5L
5L, een model van de HP LaserJet 5